Schuklinka () ist der Name russischer Orte:

 Schuklinka (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Schuklinka (Prjamizyno), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk